Врановина може бити:

 Врановина (Нови Пазар), насељено мјесто града Новог Пазара, Република Србија
 Врановина (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ